Der Grand Prix at Road America (offiziell Sonsio Grand Prix at Road America) auf dem Kurs Road America fand am 12. Juni 2022 statt und ging über eine Distanz von 55 Runden à 6,460 km. Es war der achte Lauf zur IndyCar Series 2022.

Bericht 
Nach drei Jahren startete Alexander Rossi (Andretti Autosport) wieder einmal aus der Pole Position bei einem IndyCar-Grand-Prix und führte das Teilnehmerfeld vor Josef Newgarden (Team Penske) in die erste Kurve. Bereits in der ersten Runde gab es wegen eines Duells zwischen Jimmie Johnson (Chip Ganassi Racing) und Tatiana Calderon (A. J. Foyt Enterprises) die erste Gelbphase, da Johnson ins Kiesbett rutschte. Nach dem Restart kamen sich Alex Palou und Marcus Ericsson (beide Ganassi Racing) in die Quere. Für Palou endete das Rennen im Kiesbett, während Ericsson weiterfahren konnte. Beim zweiten Restart blieb Rossi knapp vor Newgarden und Ericsson war dritter. Dahinter Patricio O’Ward (Arrow McLaren SP) der auf der härteren Reifenmischung unterwegs war, als seine Konkurrenten vor ihm. Danach kam das Safety-Car gleich wieder auf die Strecke, da sich Will Power (Team Penske) bei hoher Geschwindigkeit drehte und Devlin DeFrancesco (Andretti Steinbrenner Autosport) nicht ausweichen konnte. Power als auch DeFrancesco mussten an die Box und eine neue Frontpartie abholen. Erst jetzt konnte das Rennen richtig beginnen unter Grün. Im Verlaufe des Rennens wurde klar, dass alle Fahrer auf eine Dreiboxenstoppstrategie setzten. Nach einem Dreher von Helio Castroneves (Meyer Shank Racing) kam es zur letzten Gelbphase. Nach den Boxenstopps führte Newgarden vor Rossi und Ericsson, der beim letzten Neustart drei Runden vor Schluss Rossi überholte. Ericsson übernahm in der Meisterschaft die Führung von Power, der am Ende des Tages auf dem 19. Platz geführt wurde im Rennergebnis.

Klassifikationen

Qualifying / Start

Endergebnis 

(R)=Rookie / 5 Gelbphasen für insgesamt 9 Rd.

Weblinks 
 Offizielle Website der IndyCar Series
 Offizielle Website Grand Prix at Road America

Einzelnachweise 

Rennen der IndyCar Series 2022
Sportveranstaltung in Elkhart Lake
Sportveranstaltung in Wisconsin
Motorsportwettbewerb in den Vereinigten Staaten